Strongylothallus är ett släkte av svampar. Strongylothallus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Strongylothallus